Бийот () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бийот, Гастон (1875—1940) — французский военный деятель, генерал.
 Бийот, Пьер (1906—1992) — французский военный деятель, дивизионный генерал (5 марта 1946).